Список крупнейших банков Америки 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует банки по величине активов. Среди крупнейших американских банков доминируют финансовые учреждения США и Канады.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Списки банков